Lihsa ist der Familienname folgender Personen:

Henryk Lihsa (* 1966), deutscher Fußballtorhüter
Werner Lihsa (* 1943), deutscher Fußballspieler